Polskie Drużyny Strzeleckie – polska organizacja niepodległościowa powstała w 1911 we Lwowie
 Die Linkspartei.PDS – nieistniejąca partia
 Polidioksanon – tworzywo sztuczne